EPCI est un sigle de quatre caractères qui peut désigner :
 un établissement public de coopération intercommunale : une structure administrative française regroupant plusieurs communes. Celles-ci peuvent ainsi développer ensemble des projets, notamment dans les domaines des transports en commun, de l'aménagement du territoire ou de la gestion de l'environnement ;
 l'École pratique du commerce et de l'industrie ;
 un contrat EPCI (), soit conception, fourniture, construction, installation, est l'équivalent du  () soit conception, fourniture, construction, et préparation au démarrage ou du  (), soit conception, fourniture, installation, et préparation au démarrage, c'est-à-dire un contrat clé en main. Cependant, la phase de  (préparation au démarrage) n'est pas forcément incluse et/ou n'est pas nécessaire. Ces détails doivent être vérifiés dans le contrat lui-même, les sigles étant assez flous.

Références 

Sigle de 4 caractères